Epipedobates ingeri – gatunek płaza z rodziny drzewołazowatych.

Taksonomia 
Gatunek opisany został na podstawie pojedynczego osobnika złapanego w 1970.

Zdaniem Jungfera, Löttersa i Jörgensa (2000) gatunek ten powinien być przypisany rodzajowi Dendrobates.

Występowanie 
Występuje tylko w jednym miejscu (jest to endemit): Asarrio, na rzece Pescado w nizinnej amazońskiej dżungli w kolumbijskim departamencie Caqueta. Prawdopodobnie posiada bardzo mały zasięg występowania, który obecnie został wylesiony dla hodowli bydła. Nie ma tam żadnych obszarów chronionych.

Bytuje na wysokości około 200 m n.p.m. Zamieszkuje nizinny las. Wiedzie w nim lądowy i dzienny tryb życia.

Rozmnażanie 
Samica składa jaja do ściółki. Samiec opiekuje się nimi aż do wyklucia się kijanek, po czym transportuje je do zbiornika wodnego tworzonego przez rośliny (epifity).

Status 
Być może gatunek ten jest już wymarły. Od dawna bowiem nie natrafiono na żadnego osobnika, a jego środowisko naturalne zostało zniszczone.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Drzewołazowate
Płazy Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1970 roku